765 год до н. э. — год между 766 год до н. э. и 764 год до н. э.

События 
 Поход ассирийского царя Ашшур-дана III против страны Хатарики.
 В Ассирии вспыхнула эпидемия чумы .
 Умер князь Янь (Дом яньского Чжао-гуна) Ай-хоу. Ему наследовал сын Чжэн-хоу (эра правления 764—729).
 Правителем Дома сунского Вэй-цзы стал У-гун Сыкун (эра правления 765—748 до н. э.).

Родились 
 Родился в Иерусалиме Исаия, один из библейских пророков.
 Родился Саргон II, царь Ассирии (722—705 до н. э.)

Скончались 
 Ривал — четырнадцатый легендарный король Британии, сын короля Кунедага.

См. также

Примечания